Cabrini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Cabrini (* 1957), italienischer Fußballspieler
 Franziska Xaviera Cabrini (1850–1917), US-amerikanische Ordensgründerin und Heilige